Андро́ников, варіант Андро́нников () — російське прізвище, утворене від особового імені Андроник. Жіноча форма — Андроникова. Відомі носії:
 Андроникови — грузинсько-російський дворянський рід.
 Андроников Володимир Михайлович (1878—1942) — князь, полковник, герой Першої Світової війни.
 Андроников Елевтер Луарсабович (1910—1989) — радянський вчений, академік АН Грузинської РСР, доктор фізичних наук.
 Андроников Іван Малхазович (1798—1868) — князь, генерал від кавалерії.
 Андроников Ігор Сергійович (1936—1982) — радянський самбіст.
 Андроников Іраклій Луарсабович (1908—1990) — радянський письменник, літературознавець, майстер художнього оповідання.
 Андроников Костянтин Ясейович (1916—1997) — французький дипломат, православний письменник і перекладач.
 Андроников Луарсаб Миколайович (1872—1939) — адвокат, громадський діяч.
 Андроников Михайло Михайлович (1875—1919) — князь, авантюрист.
 Андроников Реваз Іванович (1814—1878) — генерал-лейтенант, генерал-ад'ютант, учасник Кавказьких походів.
 Андроников Яссе Миколайович (1893—1937) — штабс-ротмістр, режисер театру, актор, вчитель сучасного танцю.

Андронников 
 Андронников Володимир Миколайович (1885—1942) — російський революціонер, партійний і державний діяч.
 Андронников Михайло Григорович — радянський інженер, лауреат Сталінської премії (1949).
 Андронников Серафим Олексійович (1937—2005) — радянський футболіст.

Інше 
 2294 Андроников — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Андроникова
 Андроників монастир
 Андронікашвілі